Volleyball Champions League 2008/09 steht für:

 Volleyball Champions League 2008/09 (Frauen)
 Volleyball Champions League 2008/09 (Männer)